Ста́рый Де́дин () — деревня в Киселёво-Будском сельсовете Климовичского района Могилёвской области Белоруссии. Находится на правом берегу реки Остёр (приток Сожа) (притока реки Сож), на расстоянии пяти километров от границы с Российской Федерацией. В пяти километрах южнее деревни проходит шоссе  (Ивацевичи — Бобруйск — Кричев — граница РФ) и железная дорога Кричев — Рославль.

Происхождение названия 
Согласно народным легендам, первым жителем этой местности был дед, который прожил 125 лет. От него и происходит название деревни — «Дедин». Учёные считают, что название происходит от слова «дедино», которое использовалось в средневековье и обозначало наследственное право на землевладение, в соответствии с которым земля переходила от деда к внуку, от прадеда к правнуку. Первоначально это был центр мелкопоместного владения, которое охватывало несколько соседних поселений: Прянички, Роськов, Ивановск, Кулешовку. После того, как рядом появилось ещё одно поселение с таким же названием, для удобства их стали именовать Старый Дедин и Новый Дедин. Эти названия сохранились до сих пор.

История деревни 
Первое письменное упоминание о деревни под названием село «Дедино» восходит к XVI веку. Однако археологические раскопки свидетельствуют, что в этих местах человек появился ещё во времена неолита. Несколько тысячелетий назад эта территория была заселена представителями финно-угорских племён, о чём свидетельствует происхождение название реки Остёр. Первые индоевропейцы пришли сюда приблизительно во втором тысячелетии до н. э., вероятно, с юга, поднимаясь вверх по течению Днепра, Сожа и их притоков. Это были балтоязычные племена. Первыми славянскими обитателями этой территории стали племена радимичей, которые также пришли с юга тем же путём в VIII—IX вв. Совсем рядом были найдены и следы кривичей, которые проживали севернее, что позволяет рассматривать эти места как смешанную этническую зону. Раскопки соседних с деревней курганов в 1926 году обнаружили захоронения радимичей, относящихся к X—XIII вв.

Стародединский клад (смотрите ниже), который был зарыт в конце X века, может свидетельствовать о наличии поселения на этой территории уже в то время, но нельзя с полной уверенностью утверждать, что это была деревня Дедин или её прямой предшественник. Тем не менее, 985 год был принят в качестве символической даты основания деревни, и летом 2010 года был торжественно отмечен её 1025-летний юбилей. Собственно поселение под названием Дедин, согласно исследователю М. Спиридонову, впервые упоминается в документах XVI века. Археологи нашли следы усадеб, которые относятся к XIV—XVIII векам.

В XII—XIV вв. эта территория входила в состав Смоленского княжества, с XIV века — в состав Великого княжества Литовского. После того, как начались московско-литовские войны и ВКЛ понесло значительные территориальные потери, Дедин оказался рядом с новой границей, из-за чего постоянно страдал от войн на протяжении следующих двух столетий. В 1740—1744 гг. Дедин затронуло Кричевское восстание под предводительством Василя Ващилы.

Старый Дедин вошёл в состав Российской Империи после первого раздела Речи Посполитой, в 1772 году. В Климовичском повете административно деревня входила в Хотовижскую волость. Одновременно в религиозном плане деревня относилась к приходу Кулешовской церкви.

Во время первой мировой и советско-польской войн Старый Дедин не раз находился в прифронтовом положении, но линия фронта до него так и не дошла.

В 1924 году Старый Дедин вошёл в состав БССР после первого увеличения её территории. Первоначально деревня относилась к Климовичскому району Калининского округа. После установления современного территориально-административного деления в 1938 году она стала относиться к Могилёвской области.

Во время Великой Отечественной войны Старый Дедин был оккупирован в начале августа 1941 года, освобождён в конце сентября 1943 года. На фронтах войны погибли 138 человек, выходцев из деревни.

В наше время деревня относится к Киселёвобудскому сельсовету. По состоянию на 1 января 1994 в ней проживал 251 человек. В настоящий момент проживает около 200.

Местные традиции 
Сельчане сохраняют традиции, по которым жили их предки на протяжении столетий. Под руководством Галины Брыковой уже сорок лет действует фольклорно-этнографический ансамбль «Острянка», получивший название от реки Остёр, участники которого собирают и исполняют местные народные песни. Несколько раз в деревню приезжали специалисты из Ленинградского университета, чтобы их прослушать и записать. Старый Дедин славится и своими традициями гончарства и ткачества, которые поддерживает Вера Терентьевна Столярова.

Старый Дедин также известен своим древним обрядом вызывания дождя. Сущность его состоит в том, что во время сильной засухи женщины «пашут» реку Остёр плугом, напевая при этом песни, которые, как предполагают учёные, в далёкие времена использовались для вызывания духа дождя. Этот обряд является очень древним и имеет глубокие языческие корни.

Стародединский клад 

Деревня Старый Дедин стала известной после того, как здесь был найден летом 1926 года один из самых древних кладов Беларуси.

Крестьянин Трофим Гудков пахал свой участок земли и увидел глиняный горшок с незнакомыми монетами. Алесь и Павел Прудниковы написали про находку в газету «Беларуская вёска». Письмо передали в Академию Наук БССР. Монеты доставили в Минск. После детального анализа обнаружилось, что клад был захоронен около 1065 года. Было найдено 204 монеты. В их числе: 201 куфический дирхам, 2 германских динария и визайнтийский милиарисий. Найденные в кладе дирхамы чеканились в Антиохии, Багдаде, Хамадане, Исфахане, Балхе, Самарканде, Бухаре и других местах. Возможно, клад принадлежал богатому купцу, который решил укрыть его здесь в тайном месте, поскольку через данную территорию, по всей видимости, проходило одно из ответвлений торгового пути из варяг в греки.

Клад находился в Белорусском государственном музее и был утерян во время Великой Отечественной войны.

Летом 2010 года у въезда в деревню был установлен памятный камень с надписью о знаменитой находке 1926 года.

Выдающиеся личности 
Стародединская земля дала Беларуси несколько выдающихся людей. Среди них:

 Иван Демиденко, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР
 Николай Ковалёв, доктор ветеринарных наук, профессор
 Лидия Кирпиченко, заслуженный учитель БССР
 Виталий Маханько, инженер-конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва
 Алесь Прудников, белорусский поэт
 Павел Прудников, белорусский поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь

Поэт Павел Прудников посвятил своей родной деревне такие строки:

См. также 
Киселёво-Будский сельсовет

Примечания

Внешние ссылки и литература 
 

 Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Клімавіцк. р-на. — Мн.: Універсітэцкае, 1995. — 645 с.: іл.

 

Населённые пункты Климовичского района